! E